Prvenstvo Šibenskog nogometnog podsaveza za sezonu 1959./60. je osvojila Dinara iz Knina, koja je potom razigravala za prvaka Dalmatinske zone.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 7. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (8. – 14. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

Izvori:

Povezani članci 
 Druga savezna liga Jugoslavije u nogometu 1959./60.
 Dalmatinska nogometna zona 1960.
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1959./60.
 Prvenstvo Zadarskog nogometnog podsaveza 1959./60. 
 Kvalifikacije za Drugu saveznu nogometnu ligu 1960.

Izvori 
 Dujmović Milorad, Livaja Ante: Nogometni klub Dinara Knin : 1913-2013., Knin, 2013., , str. 52
 

 

1959-60
Šibenik
1959-60